Volkan Demirel (n. 27 octombrie 1981) este un fotbalist turc care evoluează pe postul de portar la clubul Fenerbahçe SK din Süper Lig și la echipa națională de fotbal a Turciei. Demirel a fost portarul de bază al în lotul lui Fenerbahçe care a ajuns până în sferturile de finală ale UEFA Champions League 2007–08 și, de asemenea, a fost portarul de bază al naționalei Turciei care a ajuns până în semifinale la Euro 2008.

Statistici carieră
Corecte la 2 februarei 2012

Palmares

Fenerbahçe
Süper Lig (5): 2003–04, 2004–05, 2006–07, 2010–11, 2013–14
Cupa Turciei (2): 2011–12, 2012–13
Süper Kupa (3): 2007, 2009, 2014
UEFA Champions League
Sferturi de finală (1): 2007-08
UEFA Europa League:
 Semifinale (1): 2012-13

Turcia
Campionatul European de Fotbal
 Semifinale (1): 2008

Viața personală

Demirel este căsătorit cu Miss Belgia 2009, Zeynep Sever, din 21 septembrie 2010. Împreună, ei au o fiică pe nume Yade (n. februarie 2014).

Referințe

Legături externe
 
 
 Profile at Fenerbahce.org 

Nașteri în 1981
Fotbaliști turci
Fotbaliști internaționali turci
Turci în viață
Portari de fotbal
Fotbaliști ai cluburilor din Turcia
Oameni din Istanbul